Nissan NV400 — малотоннажный грузовой автомобиль производства Nissan. Пришёл на смену автомобилю Nissan Interstar.

История 

Автомобиль Nissan NV400 производится с лета 2010 года на заводе Nissan Motor Iberica в Барселоне, подразделение GM. Первый прототип модели был представлен в сентябре 2010 года в немецком городе Ганновер. За всю историю производства на автомобиль впервые поставили дизельный двигатель внутреннего сгорания 2,3 dCi. Числа впереди обозначают объём двигателя, числа сзади обозначают мощность двигателя.

Особенности

Примечания

Ссылки 

NV400